Мужская сборная Польши по кёрлингу — представляет Польшу на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Польши (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2004—2009, 2011—2017 сборная Польши выступала в дивизионе «В», в 2011 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Польши по кёрлингу
 Смешанная сборная Польши по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Польши по кёрлингу
 Сборная Польши по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Польши по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Польши по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Польши по кёрлингу

Ссылки 
 Польша -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Польши

Польша
Кёрлинг в Польше
Кёрлинг